Oláh Dávid (Nyíregyháza, 1988. szeptember 17. –) magyar labdarúgó-középpályás.

Források 
Oláh Dávid adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1988-ban született személyek
Nyíregyháziak
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgói
A Hajdúböszörményi TE labdarúgói
A Kisvárda FC labdarúgói
Élő személyek